Cattedrale di Nostra Signora delle Vittorie di Dakar
Cattedrale di Nostra Signora delle Vittorie di Yaoundé